Дамара:
 Дамара — етнічна група в Намібії.
 Дамара — нагір'я в Намібії.
 Дамара — ритуальний тибетський барабан.
 Дамара — субпрефектура в ЦАР.
 Дамара — місто в ЦАР, центр однойменної субпрефектури.